Mario Party 10 — видеоигра для вечеринок 2015 года. Разработанная компанией NDcube и опубликованная Nintendo для Wii U, это десятая основная часть серии Mario Party и первая игра в серии после Mario Party 4, в которой Донки Конг является игровым персонажем для каждого аспекта игры.

Mario Party 10 была единственной игрой в серии, выпущенной для Wii U, за ней последовала Super Mario Party для Nintendo Switch в 2018 году.

Mario Party 10 получила неоднозначные отзывы критиков. Критики хвалили режим Bowser Party, мини-игры и использование Wii U GamePad, но решение сохранить изменения игрового процесса, впервые представленные в Mario Party 9, подверглось критике.

Mario Party 10 была последней игрой в серии, в которой использовался стиль игры Mario Party 9, поскольку следующий выпуск, Super Mario Party, вернулся к стилю игры, который в последний раз использовался в Mario Party 8 и ранее.

Геймплей 
Mario Party 10 продолжает традицию серии Mario Party, в которой четыре игрока, контролируемые человеком или процессором, конкурируют друг с другом на игровом поле, участвуя в различных мини-играх. Наряду со стандартными конкурентными режимами, игра вводит два новых режима, называемых Bowser Party и Amiibo Party.

Платы имеют тот же стиль игры, что и в Mario Party 9, в котором все четыре игрока перемещаются по борту вместе в машине. Если, в совокупности, все шесть возможных чисел блока кубиков попадают, появляется Боузер и берет половину мини-звезд от игрока, который освободил его.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Компьютерные игры 2015 года
Игры для Wii U
Игры только для Wii U
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры Mario
Дополненная реальность
Многопользовательские игры